Qeshm kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qū Cham, ort, Kurdistan, 
 Qeshm (stad), Hormozgan, 
 Qeshm, ö, Hormozgan, 
 Qeshm (shahrestan), shahrestan (delprovins) i Hormozgan

Robotskapade Iranförgreningar